Уерта Сан Хуан има више значења:

 Уерта Сан Хуан (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Уерта Сан Хуан (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику